Halsnøy har flere betydninger:

 Halsnøy, en ø i den sydlige del af i Kvinnherad kommune i Hordaland fylke i Norge.
 Halsnøy i Ryfylke, den største af Fisterøerne i Boknafjorden i Ryfylke i Norge
 MS Halsnøy (1957) - Færge der i dag, under navnet Sagafjord sejler med turister på Roskilde Fjord
 MF Nordhordland (1965) - sejlede under navnet MF «Halsnøy» fra 1995 til 2005

Navnet kan forveksles med Halsøy i Vefsn kommune i Nordland fylke.